

Sigle 
 Consorzio Nazionale degli Olivicoltori
 Centro nodale ottico, nodo di una rete in fibra ottica dedicato allo smistamento delle fibre lungo percorsi diversificati

Astrofisica 
 Ciclo CNO – ciclo del carbonio-azoto, serie di reazioni nucleari che avvengono nelle stelle

Chimica 
 Cianati e isocianati, i sali dell'acido cianico ed i composti organici contenenti il gruppo funzionale cianato o isocianato.
 Fulminati ed isofulminati, sali dell'acido fulminico
 Ossido di nitrile, il gruppo funzionale organico analogo allo ione fulminato.

Codici 
 CNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chino (California) (Stati Uniti)
 cno – codice ISO 639-3 della lingua con
 CNO – codice ISO 3166-2:AO della provincia di Cuanza Nord (Angola)